Vautravers peut faire référence à :

 Alexandre Vautravers (1973-), un historien et professeur de relations internationales suisse
 Vautravers, une ancienne unité territoriale
 Jean-Rodolphe Vautravers (1723-1800), membre de la Royal Society

Références